Cockpit, de ruimte vóór in een vliegtuig van waaruit de piloten het toestel besturen
 Cockpit (theater), een voormalig theater in Londen
 The Cockpit (film), een animefilm uit 1994
 The Cockpit (computerspel), een computerspel voor de MSX2

Zie ook 
 Cockpitvoicerecorder